Minefield (англ.) — минное поле. Также:

 Minefield — кодовое имя тестируемых пре-альфа версий Mozilla Firefox с версии 3.0 до версии 4.2.
 Minefield (Enterprise) — серия Звёздный путь: Энтерпрайз (телесериал).